Njallajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Njallajaure, sjö i Jokkmokks kommun, 
Njallajaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Njallajaure (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (19,2 ha)
Stor-Njallajaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (11,9 ha)

Se även
Njallajauratj
Njallaure
Njallejaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn